Kardamyli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kardamýli, kommunhuvudort, Peloponnesos, Messenien, 
 Kardámyla, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 

Robotskapade Greklandförgreningar